Вале́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Орлеана, 15 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Валер на сайті французького Національного інституту географії
 Валер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер